LJG steht für:
 Landesjagdgesetz
 Landesjustizgesetz, Gesetz in Schleswig-Holstein
 Flughafen Lijiang (IATA-Code)

Abkürzung